Der Wendepunkt steht für:
 Der Wendepunkt (Klaus Mann), Autobiografie von Klaus Mann 
 Der Wendepunkt (1952), US-amerikanischer Film von William Dieterle
 Der Wendepunkt (2021), italienischer Film von Riccardo Antonaroli

Siehe auch:
 Wendepunkt (Begriffsklärung)
 Am Wendepunkt, US-amerikanischer Film von Herbert Ross (1977)